Sour Milk Sea, brano musicale del 1968 di Jackie Lomax, scritto da George Harrison.
 Sour Milk Sea, gruppo musicale britannico della fine degli anni sessanta.